

Codici 
 TKA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Talkeetna (Alaska) (Stati Uniti)
 TKA – targa automobilistica polacca di Kazimierz (Polonia)

Musica 
 TKA (gruppo musicale) – gruppo freestyle statunitense.